Принцип максимума Хаусдорфа (), также называемый теоремой Хаусдорфа о максимуме (), утверждает:

В любом частично упорядоченном множестве существует максимальное линейно упорядоченное подмножество.

Принцип максимума Хаусдорфа был сформулирован и доказан Феликсом Хаусдорфом в 1914 году, и является альтернативной и более ранней формулировкой леммы Цорна. Как и указанная лемма, принцип максимума Хаусдорфа эквивалентен аксиоме выбора.

Эквивалентная формулировка 
Существует вторая формулировка принципа максимума, эквивалентная первой. Чтобы точно сформулировать её, предварительно введем следующие определения. Цепью в частично упорядоченном множестве  называется всякое его линейно упорядоченное подмножество (в частности, пустое множество). Цепь называется максимальной, если она не содержится в качестве собственного подмножества ни в какой другой цепи, принадлежащей .

Принцип максимума Хаусдорфа (вторая формулировка). В частично упорядоченном множестве всякая цепь содержится в некоторой его максимальной цепи.

Первая формулировка является частным случаем второй, если в качестве исходной цепи взять пустое множество. Однако в действительности они эквивалентны. Доказательство см. в статье Утверждения, эквивалентные аксиоме выбора.

Источники

Литература

См. также 
 Аксиома выбора
 Лемма Цорна
 Утверждения, эквивалентные аксиоме выбора
 Теорема Цермело

Теория порядков
Аксиома выбора
Математические принципы